Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christophe Rochus che ha battuto in finale Adrian Voinea 6-4, 3-6, 7-64.

Teste di serie 

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Jiří Vaněk (semifinali)
 Juan Antonio Marín (quarti di finale)
 Christophe Rochus (Campione)

 Adrian Voinea (finale)
 David Sánchez (secondo turno)
 Michel Kratochvil (secondo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 2000